Julie (voornaam), een meisjesnaam
 Julie (inslagkrater), een inslagkrater op Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam
 Julie (opera), een opera gecomponeerd door de Belgische componist Philippe Boesmans
 Julie (verhaal), verhaal geschreven door Richard Matheson